Mehrere Schiffe der britischen Royal Navy nach Galateia, einer Gestalt der griechischen Mythologie als HMS Galatea bezeichnet:

 Die erste HMS Galatea war eine Fregatte mit 32 Kanonen, die 1797 vom Stapel lief und 1809 abgewrackt wurde.
 Die zweite HMS Galatea war eine Fregatte mit 36 Kanonen, die 1810 vom Stapel lief, nach 1836 zu einer Hulk und 1849 abgewrackt wurde.
 Die dritte HMS Galatea war eine Fregatte mit hölzernem Rumpf und Schraubenantrieb, die 1859 vom Stapel lief und 1883 abgewrackt wurde.
 Die vierte HMS Galatea war ein Kreuzer der Orlando-Klasse, der 1887 vom Stapel lief und 1905 zum Abwracken verkauft wurde.
 Die fünfte HMS Galatea war ein Leichter Kreuzer der Arethusa-Klasse, der 1914 vom Stapel lief und 1921 verkauft wurde.
 Die sechste HMS Galatea war ein Leichter Kreuzer einer neuen Arethusa-Klasse, der 1934 vom Stapel lief und 1941 bei Alexandria durch das deutsche U-Boot U 557 versenkt wurde, wobei 470 Besatzungsmitglieder starben.
 Die siebte HMS Galatea war eine Fregatte der Leander-Klasse, die 1963 vom Stapel lief und 1988 als Zielschiff in der Nordsee versenkt wurde.

Galatea